Иллюстрированная газета — газета, издававшаяся в Санкт-Петербурге с 1863 по 1873 год.
 Иллюстрированная газета — журнал, издававшийся Главным политическим управлением Вооруженных сил СССР с 1938 по 1960 год.